Węzełek (rzeźba),
 węzełek (anatomia) (łac. nodus),
 węzełek (łac. nodulus) może też oznaczać  zgrubiałe miejsce zetknięcia się żyłki analnej z aksylarną w przednim skrzydle niektórych gryzków (Psocoptera).

Przypisy